Сейл (Сэйл; ) — топоним и фамилия английского происхождения.

Топоним 
 Сейл — город в австралийском штате Виктория.
 Сейл (Большой Манчестер) — город в британском регионе Северо-Западная Англия.

Фамилия 
 Сейл, Крис (род. 1989) — американский бейсболист.
 Сэйл, Оливер (род. 1996) — новозеландский футболист.
 Сейл, Роберт Генри (1782—1845) — британский генерал, участник Первой англо-афганской войны.
 Сейл, Тим (1956—2022) — американский художник комиксов.
 Сейл, Форест (род. 1985) — американский баскетболист, запомнившийся своими выступлениями на студенческом уровне.

См. также 
 «Сейл Шаркс» — английский регбийный клуб.